Le nom Bligh peut faire référence à :

Patronymes
 Anna Bligh (née en 1960), femme politique australienne ;
 
 Thomas Bligh (1685-1775), militaire britannique, connu pour ses raids sur le littoral français lors de la guerre de Sept Ans ;
 William Bligh (1754-1817), administrateur colonial et officier de marine britannique, connu pour avoir commandé le HMS Bounty.

Toponymes
Nommés d'après William Bligh
 Bligh Reef, un récif dans le fond de la baie du Prince-William  en Alaska ;
 Bonnet de Bligh (Bligh Cap), ancien nom de l'îlot du Rendez-Vous dans l'archipel des Kerguelen ;
 (3263) Bligh, un astéroïde.

Voir aussi
 Blighia sapida, nom scientifique de l'aké, un fruit tropical, nommé d'après William Bligh.

Homonymie de patronyme